Thalbach può riferirsi a:
 Anna Thalbach – attrice tedesca
 Katharina Thalbach – attrice tedesca